Assenza tipica: forme di epilessia caratterizzate da improvvise e fugaci perdite di coscienza della durata di 4-20 secondi.
Assenza atipica: forme di epilessia caratterizzate da perdita di coscienza meno repentine, spesso di durata maggiore rispetto all'assenza tipica.